I Campionati del mondo di triathlon long distance del 2008 (XV edizione) si sono tenuti a Almere, Paesi Bassi in data 31 agosto 2008.

Tra gli uomini ha vinto per la seconda volta consecutiva il francese Julien Loy, mentre la gara femminile è andata alla britannica Chrissie Wellington.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati del mondo di triathlon del 2008
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2008
Triathlon ai Giochi olimpici
Pechino 2008
Gara maschile
Gara femminile

Campionati mondiali di triathlon long distance
Competizioni sportive ad Almere
Triathlon nel 2008